Korstanje Maximiliano (Ciudad de Buenos Aires, 29 de octubre de 1976) es un profesor titular e investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Especialista en temas asociados al terrorismo, turismo oscuro y movilidad. Sus estudios se centran principalmente en los efectos socio-culturales del 11 de septiembre y del terrorismo en la sociedad moderna.

Biografía 
Korstanje Maximiliano E. (Buenos Aires, Argentina, 29 de octubre de 1976) es investigador principal del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Teórico social trabaja temas relacionados con la movilidad, terrorismo y el turismo moderno. Korstanje es editor emérito de la revista International Journal of Cyber Warfare and Terrorism y edita dos series temáticas en su especialidad: Advances in Hospitality, Tourism, and the Services Industry (AHTSI) (IGI Global EE.UU.) & Tourism Security-Safety And Post Conflict Destinations (Emerald Group, Inglaterra).

Carrera Académica 
Korstanje se ha dedicado a estudiar los efectos del terrorismo dentro de la industria turística y la sociedad moderna de consumo. Su tesis principal apunta al 11 de septiembre de 2001 como un evento que ha fundado una nueva forma de capitalismo donde el terror se ha convertido en un espectáculo mediático, ampliamente consumido y demandado por las audiencias globales.  Las consecuencias de los atentados llevados a cabo el 11 de septiembre no sólo demuestran un largo alcance, sino que han transformado radicalmente la forma de comprender al "Otro" en Occidente.  Por su parte y para crear un clima de inestabilidad política, el terrorismo moderno planifica sus atentados en espacios públicos de consumo, turismo y ocio recreativo buscando crear un mayor grado de temor, al menor costo operativo posible. En tal sentido, el turismo oscuro puede comprenderse como un mecanismo de resiliencia el cual evita la fragmentación social y mitiga el trauma psicológico luego de un ataque terrorista.

Reconocimiento y Distinciones 
Korstanje ha sido profesor visitante y conferencista en diferentes universidades extranjeras y nacionales entre las cuales se destacan la Universidad de Leeds, Reino Unido, Universidad de La Habana, Cuba y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Reino de España. En 2018 su biografía es incluida en Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award otorgada por la firma Marquis Who´s Who in the World, EE.UU. Posicionado como un prolífico autor en su campo, Korstanje se desempeña como director del Centro de Investigación en Turismo y Hospitalidad, y de la revista International Journal of Safety and Security in Tourism/Hospitality, ambos dependientes de la Universidad de Palermo. Korstanje es editor científico de la revista Estudios y Perspectivas en Turismo (CIET, Argentina) y Miembro fundador del Consejo Asesor de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Especialidades Turísticas, Quito, Ecuador.

En 2022, Korstanje es incorporado como Académico de Número en la prestigiosa European Academy of Sciences of Ukraine, una asociación global y crítica que sigue los lineamientos teóricos de Jean Baudrillard. La organización cuenta con la membresía de importantes exponentes como: Douglas Kellner, Jerome Krase, Geoffrey Brian West, Oleg Maltsev, Lucien Oulahbib, Antonio Nicaso, Massimo Introvigne y Emilio Vilano entre otros.

Selección de libros 

 Korstanje, M. E. (2016). The Rise of  Thana-capitalism and Tourism. Abingdon, UK: Routledge

 Korstanje M. E (2016) Terrorism in a Global Village: How terrorism affects our daily lives. New York, US: Nova Science Publishers. 

 Korstanje, M. E. (2017). Terrorism, Tourism and the End of Hospitality in the'West'''. New York, US: Palgrave Macmillan.

 Korstanje M. E (2017) Gazing at Death: dark tourism as an emergent horizon of research. New York, US: Nova Science Publishers.

 Korstanje, M. E. (2018). The Mobilities Paradox: a critical analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

 Korstanje M. E. (2018). The Challenges of Democracy in the War on terror: the liberal state before the advance of terrorism. Abingdon, UK: Routledge.

 Korstanje, M. E. (2018). Tracing Spikes in Fear and Narcissism in Western Democracies since 9/11. Oxford, UK: Peter Lang.

 Korstanje, M. E., Raj, R., & Griffin, K. (Eds.). (2018). Risk and safety challenges for religious tourism and Events. Wallingford, UK: CABI.

 Korstanje, M. E. (2019). Terrorism, Technology and Apocalyptic futures. New York, US: Springer.

 Scribano, A., Korstanje, M. E., & López, F. A. T. (Eds.). (2019). Populism and Postcolonialism. Abingdon, UK: Routledge.

 Seraphin, H, Korstanje M. Gowreensunkar, V. (2020). Post Disaster and Post Conflict Tourism: towards a new management approach.   Palm Bay, US: Apple Academic Press & CRC.

 Olsen, D. H., & Korstanje, M. E. (Eds.). (2020). Dark Tourism and Pilgrimage. Wallingford, UK: CABI.

 Korstanje, M., & Séraphin, H. (Eds.). (2020). Tourism, Terrorism and Security. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.

 Korstanje M. (2020). Impact of Risk Perception Theory and Terrorism on Tourism Security: Emerging Research and Opportunities. Hershey, US: IGI Global

 Korstanje M. (2021) Allegories of a Never-Ending War: A Sociological Debate Revolving Around the War on Terror and 9/11. New York, US: Nova Science Publishers.

 Korstanje, M. E., & George, B. (2021). Mobilities and Globalization in the Aftermath of COVID-19. In Mobility and Globalization in the Aftermath of COVID-19 (pp. 117-134). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

 Korstanje M. E & George B. (2022). The Nature and Future of Tourism: a Post COVID context. Palm Bay, US: Apple Academic Press & CRC.

 Korstanje M. E & Scribano A. (2022) Emotionality of COVID19: now and after, the War against a virus. New York, US: Nova Science Publishers.

 Korstanje, M. E; Seraphin H & Maingi S. (2022). Tourism through Troubled Times: challenges and opportunities of the tourism industry in the 21st century. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

 Korstanje M E. (2022). Tourism Safety and Security Just After COVID-19. New York, US: Nova Science Publishers.

 Zuccoli, A., & Korstanje, M. E. (2023). The Role of Pleasure to Improve Tourism Education. Cham, Springer Nature.

 Seabra, C., & Korstanje, M. E. (Eds.). (2023). Safety and Tourism: A Global Industry with Global Risks. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

 Selección de artículos 

 Korstanje, M. E., & Olsen, D. H. (2011). The discourse of risk in horror movies post 9/11: hospitality and hostility in perspective. International Journal of Tourism Anthropology, 1(3-4), 304-317.

 Korstanje, M. E., & George, B. P. (2012). Falklands/Malvinas: a re-examination of the relationship between sacralisation and tourism development. Current Issues in Tourism, 15(3), 153-165.

 Korstanje, M. (2012). Reconsidering cultural tourism: an anthropologist's perspective. Journal of Heritage Tourism, 7(2), 179-184.

 Korstanje, M. E., & Clayton, A. (2012). Tourism and terrorism: conflicts and commonalities. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 4(1): 8-25

 Korstanje, M. E., & George, B. (2012). Global warming and tourism: chronicles of apocalypse?. Worldwide Hospitality and Tourism Themes. 4(4): 332-355

 Korstanje, M. E., & Tarlow, P. (2012). Being lost: tourism, risk and vulnerability in the post-‘9/11’entertainment industry. Journal of Tourism and Cultural Change, 10(1), 22-33.

 Korstanje, M. E. (2013). Preemption and terrorism. When the future governs. Cultura, 10(1), 167-184.

 Korstanje, M. E., Tzanelli, R., & Clayton, A. (2014). Brazilian World cup 2014: Terrorism, tourism, and social conflict. Event Management, 18(4), 487-491.

 Korstanje, M. E., & George, B. (2015). Dark Tourism: Revisiting Some Philosophical Issues. E-review of Tourism Research, 12: 1-9 Tzanelli, R., & Korstanje, M. E. (2016). Tourism in the European economic crisis: Mediatised worldmaking and new tourist imaginaries in Greece. Tourist Studies, 16(3), 296-314.
 Schroeder, A., Pennington-Gray, L., Korstanje, M., & Skoll, G. (2016). Managing and marketing tourism experiences: extending the travel risk perception literature to address affective risk perceptions. In The handbook of managing and marketing tourism experiences. Emerald Group Publishing Limited.

 Séraphin, H., Butcher, J., & Korstanje, M. (2017). Challenging the negative images of Haiti at a pre-visit stage using visual online learning materials. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(2), 169-181.

 Korstanje, M. E., & Strang, K. D. (2018). Comparing the socio-political ethics of fighting terrorism with extreme self-defense in USA: An exploratory insight. International Journal of Risk and Contingency Management (IJRCM), 7(1), 1-19.

 Tzanelli, R., & Korstanje, M. (2020). Introduction: Critical Thinking in Tourism Studies. Tourism Culture & Communication, 20''(2-3), 59-69.

 Korstanje, M. E. (2022). Tourism imagination: a new epistemological debate. Current Issues in Tourism, 26(2): 199-211

 Ye, W., & Korstanje, M. E. (2023). Narratives of the Virocene: a visual ethnography with basis on the film Contagion. Cultura International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, 20(1), 149-161.

Referencias